Muldvarp hentyder til flere artikler:

 Muldvarp eller europæisk muldvarp – et pattedyr af ordenen insektædere

Film og serier 
 Muldvarpen (tegnefilm) – en tegnefilmserie for børn samt dennes hovedfigur
 Muldvarpen - Undercover i Nordkorea – en dansk dokumentarserie tilrettelagt af Mads Brügger

Anden brug 
 En spion, der har infiltreret en organisation